Хохла́тый жа́воронок Са́йкса () — вид птиц семейства  жаворонковых.

Этот вид жаворонка обитает на засушливой открытой местности в Индии. Отличительной особенностью является хохолок и рыжая окраска оперения.

Галерея

Примечания 

Хохлатые жаворонки
Животные, описанные в 1832 году
Птицы Азии